Abidos (Egito) — uma das mais antigas cidades do Alto Egito
Abidos (Ásia Menor) — antiga cidade na Mísia
Abidos (Pirenéus Atlânticos) — comuna francesa no departamento dos Pirenéus Atlânticos

Desambiguações de topônimos